Поддыбье — деревня в Ростовском районе Ярославской области России. Входит в состав сельского поселения Ишня.

Расположена в 193 км от Москвы, 55 км от Ярославля, 7 км от Ростова, 6 км от федеральной автотрассы  «Холмогоры» (европейский маршрут ) и в 10 км от ближайшей железнодорожной станции Ростов-Ярославский.

История

Население 
Население Поддыбья на 1 января  г. составляет  чел.

Инфраструктура 
Основа экономики — личное подсобное хозяйство. Имеется пруд.

Почтовое отделение №152121, расположенное в деревне Судино, на октябрь 2022 года обслуживает в деревне 79 дома.

Транспорт 
Поддубье расположено в 10 километрах от Ростова и 2,4 км от автодороги 78К-0003 «Ростов — Углич». До деревни идет асфальтовая дорога. Ближайшие автобусные остановки находится в деревне Судино (обслуживается маршрутом №102 (Ростов — Судино) и на автодороге «Ростов — Углич» (обслуживаются машрутами №№102, 120 (Ростов — Борисоглебский), 120/233 (Ростов — Борисоглебский), 503 (Ярославль — Углич), 524 (Ярославль — Борисоглебский).

Примечания 

Населённые пункты сельского поселения Ишня